Vzorec C2H6O může označovat:

 Ethanol
 Dimethylether

{{DISPLAYTITLE:C2H6O}}